Toponímia:
 Gillette (Wyoming), població dels Estats Units a l'estat de Wyoming 
 Gillette Stadium, estadi de futbol americà i de futbol de Foxborough, Massachusetts, Estats Units 
 Biografies:
 Benjamin Burton Gillette (Roseboom, Estats Units, 1886 – ?), organista i compositor estatunidenc
 David Gillette, paleontòleg americà 
 King Camp Gillette (Fond du Lac, 1855 − Los Angeles, 1932), empresari nord-americà conegut per ser el difusor de la maquineta d'afaitar, la marca Gillette
 Miscel·lània:
 Global Gillette, marca de maquinetes d'afaitar de l'empresa Procter & Gamble 
 Premi Gillette al millor jugador jove, reconeixement que es lliura al millor jugador menor de 21 anys de cada edició de la Copa del Món de futbol

Vegeu també 
 Gillet